Blubo steht akronymisch für „Blut und Boden“, eine geprägte Formel aus der Zeit des Dritten Reiches.

Siehe:
 Blut-und-Boden-Literatur
 Blut-und-Boden-Ideologie